Distretto di Asunción – distretto del Paraguay
Distretto di Asunción – distretto del Perù nella regione di Amazonas
Distretto di Asunción – distretto del Perù nella regione di Cajamarca